

Зональный этап

Кемерово

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Екатеринбург

Группа «А»

Группа «Б» 

Команда ВИЗ-2 выступала вне конкурса

1-4 места

5-8 места

Челябинск

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Казань

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Финальный этап 
15-19 ноября 1999 года, г.Москва, дворец спорта «Динамо»

Группа «А»

Группа «Б»

Финал четырёх

Лауреаты турнира 
Вратарь — Олег Денисов («Дина»)
Защитник — Владимир Григорьев («Спартак-Минкас»)
Нападающий — Борис Купецков («Дина»)
Игрок — Денис Агафонов («ВИЗ»)
Снайпер — Сергей Фадеев («ВИЗ») — 7 мячей

Кубок России по мини-футболу
1999 год в мини-футболе